Stanisław I Leszczyński – król Polski, książę Lotaryngii i Baru, starosta odolanowski, podczaszy wielki koronny, wojewoda poznański